Владимир Бабенко:
 Бабенко, Владимир Гаврилович (род. 1946) —  советский и российский учёный и педагог в области филологии.
 Бабенко, Владимир Дмитриевич (1931—1996) — глава администрации Тамбовской области.
 Бабенко, Владимир Константинович (1928—2015) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Бабенко, Владимир Михайлович (1950—1988) — советский футболист.